Mitología mexicana es la mitología originaria de México y puede referirse a:
 Mitología mexica
 Mitología azteca
 Mitología olmeca
 Mitología maya
 Mitología mixteca
 Mitología tolteca